Datura bezeichnet:
 Datura, Pflanzengattung der Stechäpfel
 (1270) Datura, Asteroid des Hauptgürtels
 Datura, fälschlich für die Pflanzengattung der Engelstrompeten
 Datura (Album), Studioalbum der englischen Rockband Boston Manor (2022)